Српска лига Запад у сезони 2007/08. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига од ове сезоне броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су зоне - Зона Дунав и Зона Морава.

Клубови у сезони 2007/08.

Табела

Српска лига Запад 

Легенда

Зоне

Спољашње везе 
  на сајту Фудбалског савеза Запада
 Сезона 2007/08 на srbijasport.net

Српска лига Запад
4